Por Script pode estar à procura de:
 Script (agência), uma agência de publicidade brasileira;
 Roteiro, uma forma escrita de qualquer espetáculo audiovisual (como cinema e televisão);
 Linguagem de script, uma linguagem interpretada que age de dentro de um programa, como forma de extensão;

 The Script, a banda irlandesa.

Desambiguação